Renji Abarai és un personatge fictici de la sèrie de manga i anime Bleach.

Història 
És un amic íntim de la Rukia Kuchiki. Tots dos es van criar al districte 78 del Rukongai i es coneixen des de fa molt de temps. En la societat de les Ànimes tots dos vivien amb tres amics més, però a causa de la pobresa i la mala manera de viure, els altres tres amics van morir i només van quedar ells dos. Com que ja no volien viure més en aquelles condicions van decidir fer-se shinigamis, i allà en Renji va accedir a la classe d'elit, on van a parar tots els que són molt bons com a shinigamis. És un shinigami com la Rukia. Renji té el rang de Tinent (Fukutaicho en japonès) en el sisè esquadró.

La seva espasa (zampakutō) es diu Zabimar. Quan la vol alliberar crida: "Rugeix, Zabimaru". Una característica notable d'en Renji és que és un tinent que té bankai.

Tot i que ara és el tinent del sisè esquadró, no ho ha estat sempre, ja que abans formava part de l'onzè esquadró sota les ordres d'en Zaraki Kenpachi, i del cinquè esquadró sota el comandament de l'Aizen Sōsuke.

En la història (el manga) en Renji apareix per primera vegada al món humà, on li han encarregat la tasca de portar la Rukia perquè sigui ajusticiada, però ell decideix desobeir les normes i lluita contra el seu capità per salvar-la.

Aparença física 
Té el cabell de color vermell, força llarg, i el porta recollit amb una cua. També té tatuatges de color negre per tot el cos.

Personalitat i caràcter 
Tot i que a primer cop d'ull en Renji podria semblar una persona brusca, perillosa, amb mal geni i del tipus de persones en qui no es pot confiar gaire, la realitat és força diferent, ja que és una persona molt lleial i un bon amic, tot i que sempre vol tenir la raó i es passa el dia discutint amb l'Ichigo. És una persona molt competitiva i no deixa mai res a mitges.

Zampakutō 
 Nom: Zabimaru 
 Portador: Abarai Renji (Subcapità de l'esquadró 6)
 Forma materialitzada: forma de Babuí.
 Activació Shikai: "Rugeix, Zabimaru".
 Nom del Bankai: Zabimaru Hihiō 
 Shikai: la zanpakutō de Renji té l'habilitat de desfer-se en bocins i allargar-se segons es vulgui, fet que permet un efecte destructiu més gran. Les peces de l'espasa s'uneixen i se separen amb l'energia espiritual del mateix Renji. A més, té una tècnica anomenada Higa Zekō. La fa servir contra l'Aizen com a últim recurs quan la seva zanpakutō està trencada i es dispersa per terra. Aquesta tècnica consisteix en el fet que tots els trossos es dirigeixen directament contra l'objectiu que ell vol.
 Bankai: és l'alliberació secreta d'en Renji; la zanpakutō es converteix en un esquelet gegant amb forma de serp. Les tècniques d'aquest bankai són molt similars a les del Shikai, però la diferència és que és molt més poderós. Quan fa servir el seu bankai, ell modifica lleugerament l'aspecte extern i adquireix una pell de babuí que li cobreix el tòrax i el braç dret (amb el qual agafa la zanpakutō). També disposa d'un crani de babuí situat a l'alçada del pit que serveix per aguantar la pell.

Personatges de Bleach